Kastilien steht für:

 Kastilien (Castilla), historische Landschaft in Spanien
 Königreich Kastilien (Reino de Castilla), Königreich auf der iberischen Halbinsel (1065 bis 1230)
 Kastilien-La Mancha (Castilla-La Mancha), autonome Gemeinschaft in Spanien
 Kastilien und León (Castilla y León), autonome Gemeinschaft in Spanien

Siehe auch:

 Vuelta a Castilla y León (Kastilien-León-Rundfahrt), Radsportrennen in Kastilien und León
 Castilla
 Neukastilien